Алекса́ндр Зи́нченко:
 Зинченко, Александр Алексеевич (1957—2010) — советский и украинский государственный и политический деятель, генеральный директор телеканала «Интер».
 Зинченко, Александр Борисович (род. 1995) — российский бадминтонист.
 Зинченко, Александр Васильевич (род. 1971) — украинский общественный и политический деятель, лидер киевского «Антимайдана».
 Зинченко, Александр Владимирович (род. 1996) — украинский футболист.
 Зинченко, Александр Иванович (1907—1943) — Герой Советского Союза.